Le tournoi de tennis de Dallas est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1970 se dispute du 13 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean King.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Dallas

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1970
Dallas
Tennis aux États-Unis en 1970
Sport en février 1970